Perlohmannia är ett släkte av kvalster. Perlohmannia ingår i familjen Perlohmaniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Perlohmannia